Žok je nejstarší neurčitá jednotka objemu užívaná v různých zemích zejména pro zemědělské plodiny, jako je chmel, káva, rýže, bavlna apod. Slovo pochází z latinského slova saccus – pytel.

 bag – anglická jednotka
 sack – anglická jednotka
 sac – francouzština
 saca, saco – portugalština, španělština, italština
 zak – nizozemština
 sak – čeština
 pytel – čeština

Na české Wikipedii se zkratka ŽOK používá pro diskuzní stránku Žádost o komentář.

Použitý zdroj 
 Malý slovník jednotek měření. Nakladatelství Mladá fronta, 1982, katalogové číslo 23-065-82.

Externí odkazy 
 

Jednotky